

Особи 
 Сабан — правитель давньокорейської держави Пекче
 Сабан Ольга Іванівна — депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань

Інше 
 Сабан — різновид російського плуга